Anda steht für:

 Anda (Architektur), kuppelförmiger Teil eines Stupa
 ANDA, deutsche Flamenco-Zeitschrift 
 Anda (Insel), kleine Insel vor Norwegen

Orte:
 Anda (Afghanistan), Ort in Afghanistan
 Anda (Bohol), Stadtgemeinde in der Provinz Bohol, Philippinen
 Anda (Pangasinan), Stadtgemeinde in der Provinz Pangasinan, Philippinen
 Anda (Suihua), kreisfreie Stadt der bezirksfreien Stadt Suihua, Provinz Heilongjiang, China

Anda ist der Familienname folgender Personen:
 Béla Anda (* 1963), deutscher Journalist und Regierungssprecher
 Géza Anda (1921–1976), schweizerisch-ungarischer Pianist
 Hortense Anda-Bührle (1926–2014), Ehefrau von Géza Anda, Unternehmerin, Kunstsammlerin und Mäzenin

 Pablo de Anda Padilla (1830–1904), mexikanischer katholischer Priester
 Per Anda (* 1965), schwedischer Poolbillardspieler
 Ramiro Navarro De Anda (1943–2008), mexikanischer Fußballspieler
 Randi Anda (1898–1999), norwegische Politikerin
 Raúl de Anda (1908–1997), mexikanischer Filmregisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Rodolfo de Anda (1943–2010), mexikanischer Schauspieler und Regisseur
 Torleiv Anda (1921–2013), norwegischer Diplomat und Politiker

Siehe auch:
 Anta (Begriffsklärung)